BRR peut faire référence à :
  ;
 réal brésilien (ancien code), selon la liste des codes des monnaies ;
 Black River Ramps, une marque de finger skate et de module de finger skate.

Brr peut faire référence à :
 Brr !, une onomatopée reproduisant le frisson.